Оска́р Клод Моне́ (; 14 ноября 1840, Париж, Франция — 5 декабря 1926, Живерни, Франция) — французский живописец, один из основателей импрессионизма.

Биография 
Оскар Клод Моне родился 14 ноября 1840 года в Париже. Он был вторым ребёнком бакалейщика Клода Адольфа Моне и Луизы Жюстины (урождённой Обре). Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Нормандию, в Гавр. Отец хотел, чтобы Клод стал бакалейщиком и продолжил семейное дело. Юность Моне, как он сам отмечал впоследствии, по существу, была юностью бродяги. Он проводил больше времени в воде и на скалах, чем в классе. Школа ему, по натуре недисциплинированному, всегда казалась тюрьмой. Он развлекался, разрисовывая голубые обложки тетрадей, и использовал их для портретов своих учителей, сделанных в весьма непочтительной, карикатурной манере, и в этой забаве вскоре достиг совершенства. В пятнадцать лет Моне был известен всему Гавру как карикатурист. Он настолько упрочил свою репутацию, что со всех сторон его осаждали просьбами сделать карикатурные портреты. Изобилие подобных заказов и недостаточная щедрость родителей внушили ему смелое решение, которое шокировало его семью: за свои портреты Моне брал по двадцать франков, таким образом он скопил около 2000 франков.

Приобретя этим путём некоторую известность, Моне вскоре стал «важной персоной» в городе. В витрине единственной лавки художественных принадлежностей гордо красовались его карикатуры, выставленные по пять-шесть в ряд, и когда он видел, как перед ними в восхищении толпятся зеваки, он «готов был лопнуть от гордости». Часто в витрине той же лавки Моне видел помещённые над его собственными произведениями морские пейзажи, которые он, подобно большинству своих сограждан, считал «омерзительными». Автором пейзажей, внушавших ему «крайнее отвращение», был Эжен Буден, и, ещё не зная этого человека, Моне возненавидел его. Он отказался познакомиться с ним через владельца лавки, но однажды, зайдя в неё, не заметил, что в задней половине находится Буден. Владелец лавки воспользовался случаем и представил ему Моне как молодого человека, у которого такой большой талант к карикатуре. Как вспоминал Моне:
Буден тотчас же подошёл ко мне, похвалил меня своим мягким голосом и сказал: я всегда с удовольствием смотрю на ваши рисунки; это забавно, легко, умно. Вы талантливы — это видно с первого взгляда, но, я надеюсь, вы не остановитесь на этом. Всё это очень хорошо для начала, но скоро вам надоест карикатура. Занимайтесь, учитесь видеть, писать и рисовать, делайте пейзажи. Море и небо, животные, люди и деревья так красивы именно в том виде, в каком их создала природа, со всеми их качествами, в их подлинном бытии, такие, как они есть, окружённые воздухом и светом.

Но, признавался сам Моне, призывы Будена не имели эффекта. В конечном счёте этот человек понравился Моне. Он был убеждённым, искренним, но Моне не мог «переварить» его живопись, и когда Буден приглашал его с собой поработать на открытом воздухе, Моне всегда находил повод вежливо отказаться. Настало лето; Моне, устав сопротивляться, наконец сдался, и Буден охотно взялся за его обучение. «Глаза мои наконец раскрылись, — вспоминал Моне, — я по-настоящему понял природу и в то же время научился любить её».

Моне объявил отцу, что желает стать художником и поедет учиться в Париж. Отец Моне не был решительно настроен против этой идеи, тем более, что мадам Лекадр, тётка Моне в Гавре, сама немного рисовала и разрешила племяннику в свободное время работать в её мастерской (там Моне обнаружил маленькую картинку Добиньи, которой так восхищался, что тётка ему её подарила). Хотя родители Моне видели талант своего сына, они отчасти не хотели, а отчасти и не имели возможности оказывать ему материальную поддержку.

Отец Моне разрешил ему кратковременную поездку в Париж, для того чтобы сын мог посоветоваться с другими художниками и побывать в Салоне, который должен был закрыться в июне. Перед отъездом Моне получил от некоторых любителей картин, посещавших Будена, рекомендательные письма к различным более или менее известным художникам.

Моне спросил Труайона и Можино, куда бы они рекомендовали ему поступить. Оба высказались за Кутюра, но Моне решил не слушаться их совета, потому что ему не понравились работы Кутюра. Вместо этого Моне посещал собрания в «Кабачке мучеников», где нашёл то, чего ему недоставало в Гавре: воодушевляющую компанию и оживлённые споры. По истечении двух месяцев Моне решил остаться в Париже на неопределённое время. Родители, пожалуй, согласились бы на это, если бы он не отказался поступать в Школу изящных искусств. Отец прекратил выплачивать ему содержание, и Моне был вынужден жить на свои сбережения, которые ему пересылала тётя.

В 1860 году Моне был призван в армию и попал в Алжир, но там он заболел брюшным тифом, финансовое вмешательство тётушки помогло художнику откупиться от воинской повинности, и он вернулся домой уже в 1861 году. Отец откупить его от армии отказался. Вернувшись в Гавр, он познакомился с Яном Бартолдом Йонгкиндом.

Моне поступил в университет на факультет искусств, но быстро разочаровался в царившем там подходе к живописи. Покинув учебное заведение, он вскоре поступил в студию живописи, которую организовал Шарль Глейр. В студии он познакомился с такими художниками, как Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Фредерик Базиль. Они были практически сверстниками, придерживались схожих взглядов на искусство и вскоре составили костяк группы импрессионистов.

Известность Моне принёс портрет Камиллы Донсье, написанный в 1866 году («Камилла, или портрет дамы в зелёном платье»). Камилла 28 июня 1870 года стала женой художника. У них родилось двое сыновей: Жан (1867 год) и Мишель (17 марта 1878 года).

После начала франко-прусской войны в 1870 г. Моне уезжает в Англию, где знакомится с работами Джона Констебла и Уильяма Тёрнера. Весной 1871 года работам Моне было отказано в разрешении на участие в выставке Королевской академии. В мае 1871 года он покинул Лондон, чтобы переехать жить в Зандам, в Нидерландах, где он написал двадцать пять картин (и где полиция подозревала его в революционной деятельности). Он также в первый раз съездил в соседний Амстердам. После возвращения во Францию в конце 1872 года Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» («Impression, soleil levant»). Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению. Картина была показана на первой импрессионистской выставке в 1874 году. Знаменитый критик Леруа так писал об этой выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества».С декабря 1871 по 1878 год Моне жил в Аржантее, селе на правом берегу реки Сены близ Парижа, популярном для воскресных прогулок парижан, где он написал некоторые из наиболее известных его работ. В 1874 году он на короткое время вернулся в Нидерланды.

В 1880—1881 годах к нему обратился Дюран Рюэль, с предложением постоянно заниматься покупкой и продажей его произведений, после чего дела Моне стремительно пошли в гору.

В 1883 году купил дом в Живерни в Верхней Нормандии, в 80 км к северо-западу от Парижа. В 1892 году Моне женится во второй раз, на Алисе Ошеде́ (1844—1911). Алисе тогда было 48 лет. Ещё до этого Алиса помогала художнику вести хозяйство и воспитывать детей от первого брака. В 1893 году Моне вместе с Алисой уезжает в Живерни, где они прожили в браке 18 лет.

В 1912 году Клоду Моне врачи поставили диагноз двойной катаракты, из-за чего ему пришлось перенести две операции. Но он не оставил занятий живописью.

После операций, Моне вновь обрёл зрение, тем не менее, оно не восстановилось полностью.  Доктора рекомендовали ему носить массивные очки, но он отказывался принимать рекомендации, ссылаясь на то, что очки  искажают восприятие игры света.

На неполное восстановление зрения явно указывает цветовая гамма его поздних картин, которые уже не наполнены красными и коричневыми тонами, обусловленными катарактой, как это было в дооперационный период, но в них так и не вернулась та чистота холодных оттенков зеленого и синего, которыми  картины Моне были наполнены в ранние годы. На поздних полотнах зеленые и синие тона несут в себе оттенки бурого, вместо чисто синего художник использует фиолетовый.

Дети 
Жан Моне (фр. Jean Monet) (род. 8 августа 1867 — ум. 10 февраля 1914 года) был старшим сыном французского импрессиониста Клода Моне и Камиллы Донсье Моне. Когда Жан был маленьким ребёнком, его мать и отец бежали из Франции во время франко-прусской войны. Они вернулись к лету 1872 года, когда Клод нарисовал своего пятилетнего сына на лошади-хобби в саду дома, которую семья арендовала в Аржантее под Парижем. Клод Моне сохранил картину и никогда не демонстрировал её на протяжении всей своей жизни. Женился на своей сводной сестре Бланш Ошеде в 1897 году. Учился на химика в Швейцарии, работал у своего дяди Леона Моне в качестве химика и жил также в Бомон-ле-Роже до 1913 года. Умер после продолжительной болезни 10 февраля 1914 года. Похоронен на кладбище Живерни. Его жена Бланш, её отец и брат Мишель также похоронены там же.

Мишель Моне (фр. Michel Monet) — (род.17 марта 1878 года — ум. 3 февраля 1966 года).

Мишель Моне женился на Габриель Бонавентура в 1927 году. У пары не было детей. Габриэль умерла 2 февраля 1964 года. Когда отец Клод Моне умер в 1926 году, будучи его единственным наследником, Мишель унаследовал все имущество. Мишель никогда не проводил время в Живерни, а Бланш Оседе Моне, его сводная сестра и невестка, стала сторожем дома и сада до самой своей смерти в 1947 году. В 1966 году Мишель Моне оставил в музее Marmottan Monet свою коллекцию работ своего отца, создав самую большую в мире коллекцию картин Моне.

Мишель Моне был автомобильным энтузиастом и погиб в автокатастрофе в Верноне 3 февраля 1966 года, за несколько недель до своего 88-летия.

Мишель Моне похоронен в захоронении Клода Моне на кладбище Живерни, которое примыкает к церкви Св. Радегонда. В семейной могиле Клода Моне похоронены Клод, его вторая жена Алиса, его сын Жан, первый муж Алисы Эрнест Ошед, жена Мишеля Габриель и невестка Клода Бланш.

Смерть 
Клод Моне скончался от рака лёгких 5 декабря 1926 года в Живерни в возрасте 86 лет и был похоронен на местном церковном кладбище. Последнюю картину он написал в 84 года. Художник перед смертью настоял, чтобы прощание с ним было простым, таким образом, всего 50 человек посетили церемонию.

Творчество художника 

«Кувшинки» (фр. Nymphéas) — цикл приблизительно из 250 картин французского художника-импрессиониста Клода Моне, выполненных в технике масляной живописи. Картины, изображающие кувшинки различных цветов усадьбы Моне в Живерни, составляли главный предмет творческих усилий художника в последние тридцать лет его жизни.

Склонность Моне к созданию серий картин, объединённых общей темой и перспективой, стала проявляться с 1877 года. Наиболее известными циклами картин Моне являются:
 1877 г. серия «Вокзал Сен-Лазар» написано 12 полотен. Вокзал является первой серией картин Моне.
 1889 г. серия «Долина Грёз», написано 10 картин, позже выставленных в галерее Жоржа Пети.
 1889—1891 г. серия «Стога», написано 22 картины.
 1892 г. серия «Тополя» написано 11 картин.
 1895 г. серия «Руанский собор» написано 35 картин.
 1900 г. серия «Кувшинки, пейзажи воды» написано 25 панно.
 1904 г. серия «Лондон» написано 98 картин маслом и 26 пастелей.
 1903—1908 г. создана вторая серия «Кувшинок» из 48 полотен, выставленных в 1909 году.
 1912 г. серия «Венеция» — 28 картин.

В 1920-е годы в музее Оранжери за государственный счёт были построены два овальных зала для постоянного хранения восьми больших панно Моне со специально написанными для этих залов «Кувшинками». Выставка открылась для публики 16 мая 1927 года, через несколько месяцев после смерти Моне.

В 1999 году в музее Оранжери состоялась специальная выставка «Кувшинок» Моне, для которой со всего мира было собрано 60 картин.

Картины цикла хранятся во многих музеях мира, включая Мармоттан-Моне, и Орсе в Париже, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Чикагский институт искусств, Сент-Луисский художественный музей, Национальный музей Уэльса, Музей изящных искусств в Нанте, художественный музей Кливленда, Портлендский художественный музей в Орегоне.

Лилии в творчестве художника 

В Живерни () Клод Моне прожил 25 лет. Художник создал пруд в японском стиле, сам занимался организацией и дизайном сада, создав мостик и украсив поверхность пруда кувшинками и лилиями, заботливо подбирая и высаживая семена, как местные, так и из других стран: Южной Америки и Египта.

Мир водной глади с цветами становится его единственной темой в поздних работах. Тема с водяными лилиями, которые Моне называл пейзажами-отражениями, была неизменной на протяжении последних 26 лет его жизни. Один и тот же пейзаж художник писал в различных вариантах более двухсот раз, обращаясь к этой теме вновь и вновь. В 1898−1908 годах он написал серию картин с изображением воды, мостика и цветов, которая затем была выставлена в парижской галерее Дюран-Рюэля в 1909 году.

Картина «Водяные лилии» в 2015 году стала главным лотом аукционного дома Sotheby's и была продана за рекордную сумму — $54 миллиона.

Сад Моне в Живерни существует и в настоящее время, оставаясь неизменным местом паломничества туристов и поклонников его творчества.

Пруд Клода Моне в Японии 
В префектуре Гифу (Япония) есть городок Секи, возле которого стоит небольшой синтоистский храм с прудом. Водоём был ничем не примечателен, на протяжении долгих лет снабжая водой рисовые поля. В настоящее время он также стал местом паломничества туристов, так как в нём были посажены кувшинки и лилии: так водоём получил имя художника и стал отражением его картин. Местные жители развели в пруду живописных рыбок, теперь это любимое место почитателей таланта Клода Моне и многочисленных путешественников.

Память 
 В честь Моне назван  на Меркурии.
 Английская писательница Ева Файджес в своем романе «Свет» описывает один день из жизни Клода Моне: от рассвета до заката.
 «Завтрак на траве» — советский музыкальный художественный двухсерийный телефильм (), название которого, вероятно, дано по одноимённой картине Клода Моне из альбома импрессионистов, подаренного пионервожатым Иваном Ковалёвым юному карикатуристу-сюрреалисту Диме Мурашкину.
 Ресторан, фигурирующий в сериале «Кухня», носит название «Claude Monet» (Клод Моне) — это действующий ресторан Москвы «Champagne Life».
 В фильме «Титаник» показана картина Моне «Водяные лилии».
 В фильме «Афера Томаса Крауна» главный герой похищает из музея картину Моне «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках»; в фильме представлена и другая его картина «Стога сена (Конец лета)».
 В фильме «Фальсификатор» (, ) главный герой подделывает картину Моне 1874 года и подменяет ею оригинал.

Галерея

Избранные работы

Примечания

Библиография 
 Письма / предисл. и прим. Н. В. Яворской // Мастера искусства об искусстве. Т. 5, кн. 1. — М., 1969.

Литература 
 Богемская К. Г. К. Моне. — , 1984.
 Георгиевская Е. Б. К. Моне // Альбом — 2-е изд. — , 1974.
 Кулаков В. А. Клод Моне [Альбом]. — , 1989.
 Ревалд, Дж. История импрессионизма. / Пер. П. В. Мелковой — ; : Искусство, 1959. — 455 с.
 Рейтерсверд О. Клод Моне, [пер. со швед.] — , 1965.
 Тайландье И. Клод Моне [Альбом]. — , 1995.
 Сапего И. К. Моне // Альбом. — , 1969.
 Christoph, Heinrich. Claude Monet. — Koeln: Tashen GmbH, 2007. — 96 p. — ISBN 978-3-8228-6368-8
 Fels M. de La vie de Claude Monet. Paris, 1929.
 Forge A. Monet. Chicago, 1995.
 Geffroy G. Claude Monet, sa vie, son oeuvre. Paris, 1924, v. I, ch. IV.
 Hoschedé J.P. Claude Monet, се mal connu, v. 1—2, Gen., 1960.
 Wildenstein D. Claude Monet.

Ссылки 

 Музей Клода Моне в Живерни
 Картины Клода Моне на сайте музея Орсэ

  
Художники-импрессионисты Франции
Художники Франции XIX века
Художники Франции XX века
Родившиеся в Париже
Умершие от рака лёгкого
Похороненные в департаменте Эр